Антонина Михайловна Жигулёва (15 марта 1918 — 13 июля 2001) — передовик советского сельского хозяйства, доярка совхоза имени 10-летия Удмуртской АССР Малопургинского района Удмуртской АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1918 году в деревне Отуниха, Сарапульского района республики Удмуртия в крестьянской русской семье.

С 1929 по 1939 годы жила вместе с родителями в Фокинском районе Свердловской области. Там, окончив обучение в 4 классе школы трудоустроилась в местный колхоз. В 1936 года вся семья переехала в Удмуртию. С 1936 по 1939 годы сезонно работала в совхозе "Комсомольский", затем стала постоянно трудиться на ферме. 

С 1939 по 1973 годы работала дояркой совхоза имени 10-летия Удмуртской АССР. За 25 лет трудового стажа надоила 1 320 000 килограммов молока. В 1952 году её признали лучшей дояркой республики. Постоянная участница выставки достижений народного хозяйства.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Антонине Михайловне Жигулёвой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1973 года на заслуженном отдыхе.    

Проживала в селе Яган-Докья. Умерла 13 июля 2001 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966) 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда — наши земляки. Ижевск, 1983 год. 
 Удмуртская республика. Энциклопедия. Ижевск, 2008.

Ссылки 
 

Доярки